Gminy w USA:
 Arenac (ang. Arenac Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Arenac
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Arenac (ang. Arenac County) – w stanie Michigan